Oriol ("águia" em russo), pode referir-se a:

 Oriol — cidade russa
 Oblast de Oriol — província russa
 Oriol-en-Royans — comuna francesa
 José Oriol (1650-1702) — sacerdote e santo natural de Barcelona

Desambiguações de topônimos